Jarhead steht für:

 Jarhead – Willkommen im Dreck, Spielfilm aus dem Jahr 2005
 Jarhead 2 – Zurück in die Hölle, Spielfilm aus dem Jahr 2014
 Jarhead 3 – Die Belagerung, Spielfilm aus dem Jahr 2016
 Jarhead: Law of Return, Spielfilm aus dem Jahr 2019